Carolina Zardo – pallavolista italiana
 Carlo Zardo – basso italiano
 Denny Zardo – pilota automobilistico italiano
 Emanuela Zardo – tennista svizzera
 Giulio Zardo – bobbista canadese
 Raffaella Zardo – conduttrice televisiva e attrice italiana